The Visitor bezeichnet:
 The Visitor (2002, Dan Castle), australischer Kurzfilm von Dan Castle (2002) 
 The Visitor (2002, William Shatner) (Groom Lake), US-amerikanischer Spielfilm von William Shatner (2002) 
 Originaltitel von Ein Sommer in New York – The Visitor, US-amerikanischer Spielfilm von Thomas McCarthy (2007)
 The Visitor (2014), international co-produzierter Dokumentarfilm von Katarina Schröter (2014) 
 The Visitor (2016) (Vizitatorul), rumänischer Spielfilm von Jamil Hendi (2016) 
 The Visitor (2022), US-amerikanischer Spielfilm von Justin P. Lange (2022) 
 Originaltitel von The Visitor – Die Flucht aus dem All, US-amerikanische Science-Fiction-Serie (1997–1998)
 The Visitor (Album), Album der Progressive-Rock-Band Arena (1998)

Siehe auch:
 The Visitors (Begriffsklärung)
 Visitor, Begriffsklärung
 Visitors, schwedische Band